Сезонное — посёлок в Карталинском районе Челябинской области. Входит в Еленинское сельское поселение.

География 
Через поселок проходит ветка (участок Карталы — Магнитогорск) ЮУЖД, остановочный пункт Сезонное. Расстояние до районного центра, Карталов, 65 км.

История 
Поселок основан в 1929 переселенцами с Украины и из Казахстана, которые участвовали в строительстве и обслуживании жд. ветки на Магнитогорск. 

Рядом с поселком располагаются 2 дачных кооператива Магнитогорска и Карталов.

Население

Улицы 
 Речная улица
 Лесная улица
 Степная улица
 Зеленая улица

Инфраструктура 
 Школа
 ФАП
 Библиотека

Литература

Примечания 

Населённые пункты Карталинского района